Liu Tiejun (1963. március 31.–) kínai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő játékvezető bizottsága minősítése alapján lett az 1. Liga asszisztense. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kínai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott, valamint AFC Champions League klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2009-ben a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, valamint Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzéseken az AFC zónában tevékenykedett.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

2010-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Ázsia-kupa
Kína adott otthont a 13.,, a 2004-es Ázsia-kupa, valamint első alkalommal négy nemzet, Indonézia, Malajzia, Thaiföld és Vietnám adott otthont a 14., a 2007-es Ázsia-kupa 
labdarúgó tornának, ahol az AFC JB partbíróként foglalkoztatta.

2004-es Ázsia-kupa

Ázsia-kupa mérkőzés

2007-es Ázsia-kupa

Ázsia-kupa mérkőzés

Afrikai nemzetek kupája 
Tunézia hat nagyvárosa adott otthont a 24., a 2004-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó rendezvénynek, ahol az CAF JB partbíróként foglalkoztatta.

2004-es afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

Olimpiai játékok

2004. évi nyári olimpiai játékok
A 2004. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB Subkhiddin Mohd Salleh állandó partbírójaként alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna a 2004. évi nyári olimpiai játékokon

Nemzetközi kupamérkőzések

Interkontinentális kupa

Források 

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek